Baddow Park – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Great Baddow – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Little Baddow – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex